Жозеф Жан-Поль Роберт Руссо (; род. 26 июля 1940, Монреаль) — канадский хоккеист, игравший на позиции правого нападающего; четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли в составе клуба «Монреаль Канадиенс» (1965, 1966, 1968, 1969), трёхкратный участник матчей всех звёзд НХЛ. Серебряный призёр ОИ-1960 в составе сборной Канады.

Игровая карьера 
Дебютировал на юношеском уровне за команду «Сент-Жан Брэйвз», где отыграл результативный сезон, заработав 85 очков (53+32). По окончании сезона перешёл в «Халл-Оттава Канадиенс», где отыграл почти пять сезонов, выиграв в 1958 году с командой Мемориальный кубок.

По ходу сезона 1960/61 дебютировал в НХЛ за «Монреаль Канадиенс», за который отыграл 15 игр, заработав при этом 3 очка. Со следующего сезона он стал основным игроком команды, заработав за сезон 45 очков (21+24), получив при этом Колдер Трофи, как лучший новичок сезона. 1 февраля 1964 года в матче с «Детройт Ред Уингз» забросил за матч пять шайб и помог «Канадиенс» выиграть со счётом 9:3. Руссо стал одним из ключевых и результативных игроков команды, которая во второй половине 1960-х годов выиграла четыре Кубка Стэнли.

По окончании сезона 1969/70 был обменян в «Миннесоту Норт Старз», где отыграл целый сезон, по окончании которого был обменян в «Нью-Йорк Рейнджерс», где отыграл результативно полные три сезона.

Завершил карьеру по окончании сезона 1974/75, в котором отыграл только восемь матчей.

Играл за сборную Канады на ОИ-1960, где завоевал серебряные медали, заработав на турнире 9 очков (5+4).

Статистика

Клубная

Международная

Примечания 

Хоккеисты Канады
Хоккейные правые нападающие
Хоккеисты НХЛ
Игроки сборной Канады по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1960 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 1960 года
Игроки «Рочестер Американс»
Игроки «Монреаль Канадиенс»
Игроки «Миннесота Норт Старз»
Игроки «Нью-Йорк Рейнджерс»
Обладатели Кубка Стэнли
Обладатели Колдер Трофи
Участники матчей всех звёзд НХЛ